Příjmení Kubala nese více osobností:

 Ladislav Kubala (1927–2002) – fotbalista reprezentující Maďarsko, Československo a Španělsko, trenér
 Ludvík Kubala (1847–1905) – český politik, starosta Fryčovic a zemský poslanec
 Martin Kubala (* 1977) – český biofyzik, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, šachista
 Michal Kubala (* 1980) – slovenský fotbalový záložník 
 Milan Kubala (1946–2020) – český handicapovaný atlet, medailista paralympiády
 Otomar Kubala (1913–1946) – zástupce velitele Hlinkovy gardy, válečný zločinec
 Petr Kubala (* 1986) – český popularizátor astronomie, publicista
 Přemysl Kubala (* 1973) – český volejbalový trenér, volejbalista, reprezentant